Манастир има више значења:

Изворно значење 
 Манастир, место (најчешће грађевина или склоп грађевина) где пребивају монаси

Остала значења 
 Манастир (Нишка Бања), насеље у градској општини Нишка Бања града Ниша, Србија
 , насеље у општини Лаки, Бугарска
 , насеље у општини Провадија, Бугарска
 , насеље у општини Хасково, Бугарска
 Манастир (Прилеп), насеље у општини Прилеп, Северна Македонија
 Манастир, старо име Битоља, које се и данас употребљава у турском језику
 Манастир (Бирда), насеље у општини Бирда, округ Тимиш, Румунија

Види још 
 Манастирица (вишезначна одредница)
 Монастир (вишезначна одредница)